Фива () — персонаж древнегреческой мифологии.

Дочь Килика, жена Корибанта. Геракл победил её в заезде колесниц и основал в Киликии город Фивы.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Малая Азия в древнегреческой мифологии
Эпонимы городов